Вилем III ( је био краљ Холандије и велики војвода Луксембурга од 1849. до 1890.

Биографија 
Рођен је 19. фебруара 1817, као син Вилема II и Ане Павловне. Деда и баба по мајци су му руски цар Павле I и царица Марија а његов отац Вилем II, други холандски краљ, је био син Вилема I, првог краља Холандије и Вилхелмине од Пруске.

Оженио се 1839, са својом рођаком принцезом Софијом од Виртемберга, с којом је имао три сина. Након очеве смрти, је ступио на престо. Пошто је краљица Софија умрла 1877, оженио се с 41 годину млађом Емом од Валдека и Пирмонта. Ема је Вилиму родила њихово једино дете, будућу престонаследницу Вилхелмину. Краљ Вилем је преминуо 23. новембра 1890, у Апелдорну. У Холандији га је наследила десетогодишња ћерка Вилхелмина, јер су краљева сва три сина умрла у младости а у Луксембургу га је наследио рођак, војвода Адолф.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1817.
Умрли 1890.
Краљеви Холандије
Велике војводе Луксембурга